Пригорье — деревня в Рославльском районе Смоленской области России. Входит в состав Пригорьевского сельского поселения. Население — 241 житель (2007 год). 
 
Расположена в южной части области в 21 км к юго-востоку от Рославля, в 5 км северо-восточнее автодороги  Орёл — Витебск. В 31 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Пригорье на линии Рославль — Брянск.

Деревня расположена в юго-восточной части Смоленской области, в 7 км от её границы с Брянской областью, на реке Вороница (приток реки Ипуть), в 24 км от районного центра г. Рославля. В 2 км от автотрассы .

История 
В начале 19 века была сооружена кирпичная церковь Богоявления в стиле позднего классицизма.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 
2. Официальный сайт Пригорья https://prigorie.admin-smolensk.ru/ 

Населённые пункты Рославльского района